Kramann steht für:
 Augustin Kramann (* 1950), deutscher Schauspieler
 Marie Magdalene Charlotte Kramann, deutsche Schauspielerin, siehe Marie Magdalene Charlotte von Stoltzenberg
 Rafael Kramann (* 1981), deutscher Nephrologe

Siehe auch:
 Grahmann 
 Krahmann